Eubosmina är ett släkte av kräftdjur. Eubosmina ingår i familjen Bosminidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Eubosmina